Teeriluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Teeriluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Teeriluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,25, long 28,24), 
 Teeriluoto (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Teeriluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,16, long 27,90), 
 Teeriluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,09, long 28,17), 
 Teeriluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,79, long 28,16), 
 Teeriluoto (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar